Municipio de Spring Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spring Creek (condado de Lee, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Spring Creek (condado de Phillips, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Spring Creek (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Spring Creek (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Moody.
 Municipio de Spring Creek (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Spring Creek (condado de Black Hawk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Black Hawk.
 Municipio de Spring Creek (condado de Mahaska, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mahaska.
 Municipio de Spring Creek (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de Spring Creek (condado de Coffey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Coffey.
 Municipio de Spring Creek (condado de Cowley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cowley.
 Municipio de Spring Creek (condado de Greenwood, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Greenwood.
 Municipio de Spring Creek (condado de Pottawatomie, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Greenwood.
 Municipio de Spring Creek (condado de Saline, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Spring Creek (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.
 Municipio de Spring Creek (condado de Norman, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Norman.
 Municipio de Spring Creek (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Spring Creek (condado de Howell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Howell.
 Municipio de Spring Creek (condado de Maries, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Maries.
 Municipio de Spring Creek (condado de Ozark, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ozark.
 Municipio de Spring Creek (condado de Phelps, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Phelps.
 Municipio de Spring Creek (condado de Shannon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Shannon.
 Municipio de Spring Creek (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Custer.
 Municipio de Spring Creek (condado de Elk, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Elk.
 Municipio de Spring Creek (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.